Pasi Peltonen (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Ässät Pori || SM-liiga ||47 ||1 ||6 ||7 ||48 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|1994-1995 || Ässät Pori || SM-liiga ||49 ||3 ||5 ||8 ||65 ||7 ||1 ||0 ||1 ||6
|- 
|1995-1996 || Ässät Pori || SM-liiga ||50 ||3 ||6 ||9 ||78 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1996-1997 || Ässät Pori || SM-liiga ||50 ||2 ||5 ||7 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Ässät Pori || SM-liiga ||47 ||3 ||8 ||11 ||83 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1998-1999 || Ässät Pori || SM-liiga ||54 ||8 ||12 ||20 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Ässät Pori || SM-liiga ||42 ||1 ||3 ||4 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Ässät Pori || SM-liiga ||54 ||2 ||13 ||15 ||110 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Ässät Pori || SM-liiga ||52 ||4 ||13 ||15 ||115 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Ässät Pori || SM-liiga ||52 ||8 ||13 ||21 ||81 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Ässät Pori || SM-liiga ||55 ||7 ||17 ||24 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2004-2005 || Ässät Pori || SM-liiga ||56 ||8 ||12 ||20 ||75 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2005-2006 || Ässät Pori || SM-liiga ||55 ||5 ||14 ||19 ||129 ||14 ||1 ||5 ||6 ||32 
|-
|2006-2007 || Ässät Pori || SM-liiga ||54 ||7 ||19 ||26 ||179 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Ässät Pori || SM-liiga ||52 ||5 ||10 ||15 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Ässät Pori || SM-liiga ||58 ||2 ||9 ||11 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2017-2018 || Tu-Ki || Suomi-sarja|| ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Tu-Ki || Suomi-sarja ||||1 ||0 ||2 ||2 ||2 ||||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1972
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Pori